Pelhřimov může být:

 Pelhřimov – okresní město v kraji Vysočina
 Pelhřimov (Cheb) – osada, část okresního města Cheb
 Pelhřimov (rybník), též Pelhřimák – rybník na pomezí okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod
 Pelhřimov (planetka) – planetka 7532 v hlavním pásu

část názvu sídla
 Starý Pelhřimov – vesnice, část města Pelhřimov
 Dolní Pelhřimov – katastrální území, na němž leží osada Pelhřimov, část Chebu
 Horní Pelhřimov (Ober Pilmersreuth) – zaniklá obec 4 km od Chebu – viz Kostel svaté Anny (Horní Pelhřimov)

Podobné názvy 
 Pelhřim (rozcestník) – jméno
 Pelhřimovy – bývalá obec, téměř zaniklá vesnice, katastrální území v obci Slezské Rudoltice v okrese Bruntál

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno